ПАТ «Тисменицяга́з» — публічне акціонерне товариство зі штаб-квартирою в місті Тисмениця Івано-Франківської області, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу в Тисменицькому районі Івано-Франківської області.

Історія 
У 1968 році на базі Тисменицької станції розливу скрапленого газу створено  виробничо–експлуатаційну контору «Тисменицягаз». У 1975 році контору «Тисменицягаз» реорганізовано у Тисменицьке міжрайонне виробниче управління газового господарства в складі обласного підприємства. У 1992 році Тисменицьке міжрайонне управління газового господарства було реорганізовано в державне підприємство «Тисменицягаз» у складі ДП «Укргаз». У 1996 році на базі ДП «Тисменицягаз» створено відкрите акціонерне товариство «Тисменицягаз». У 2010 році на підставі рішення зборів акціонерів ВАТ «Тисменицягаз» перейменовано в публічне акціонерне товариство «Тисменицягаз».

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль компанії на офіційному сайті «Газ України» 
 Профіль компанії на clarity-project.info 

Підприємства Івано-Франківської області
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1968